Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours :
 la cathédrale Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Niamey au Niger ;
 la cathédrale Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Nouna au Burkina Faso ;
 la  d’El Vigía au Venezuela ;
 la  de Noursoultan au Kazakhstan ;
 la cathédrale Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours d’Oklahoma City aux États-Unis ;
 la  de Prizren au Kosovo ;
 la cathédrale Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de Rapid City aux États-Unis ;
 la pro-cathédrale Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours de San Fernando à Trinité-et-Tobago.

Voir aussi 
 
 

NotreDamePerpétuelSecours
~NotreDamePerpétuelSecours